Claude Audran ist der Name folgender Personen:

* Claude Audran der Ältere (auch Claude Audran I; 1592/1597–1675/1677), französischer Kupferstecher 
 Claude Audran der Jüngere (auch Claude Audran II; 1639–1684), französischer Maler und Graveur 
 Claude Audran III (1658–1734), französischer Maler